Kostelní può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
 Kostelní, frazione del comune di Kraslice del distretto di Sokolov, nella Regione di Karlovy Vary
Kostelní Hlavno, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale
Kostelní Lhota, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Kostelní Myslová, comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina
Kostelní Radouň, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Kostelní Vydří, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale